Alexandre Louis Simon Lejeune (1778-1858) – botanico belga
 Florian Lejeune (1991) – calciatore francese
 Guy Lejeune (... – ...) – tennista francese
 Jérome Lejeune (1952) – musicologo belga
 Jérôme Lejeune (1926-1994) – genetista, pediatra e attivista francese
 Louis-François Lejeune (1775-1848) – generale, pittore e litografo francese
 Kevin Lejeune (1985) – calciatore francese
 Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) – matematico tedesco
 Philippe Lejeune (1938) – saggista francese

Altro
 Camp Lejeune – installazione militare del Corpo dei Marines situato a Jacksonville, nella Carolina del Nord, Stati Uniti d'America